Ири́на Ю́рьевна Метли́цкая (5 октября 1961, Северодвинск — 5 июня 1997, Москва) — советская и российская актриса театра и кино.

Биография 
Ирина Метлицкая родилась 5 октября 1961 года в Северодвинске Архангельской области. Училась в физико-математической спецшколе. Кинорежиссёр Игорь Добролюбов заглянул в эту школу в поисках девушки на главную роль и пригласил её на съёмки фильма «Расписание на послезавтра», где она сыграла роль Кати Шумейко. Эта роль перевернула жизнь Ирины. И хотя, окончив школу, она поступила на физический факультет Белорусского государственного университета, но, проучившись всего год, она уехала в Москву, где поступила в Щукинское училище.

Окончила Театральное училище имени Б. В. Щукина (курс А. Г. Бурова) в 1984 году. Ещё на четвёртом курсе начала играть в театре «Современник» и по окончании училища была принята в его труппу.

В 1991—1993 годах работала в театре Романа Виктюка. Ирина Метлицкая принимала участие в спектаклях Театра Луны (в частности, играла Феодору в спектакле «Византия»).

Ирина Метлицкая скончалась на 36-м году жизни, в Москве от острой лейкемии 5 июня 1997 года. Похоронена на Троекуровском кладбище в Москве.

Семья 
Муж — актёр и режиссёр Сергей Газаров, познакомились в театре «Современник», в браке прожили 14 лет.  
В браке родились два сына: Никита и Пётр.

Творчество

Роли в театре

«Современник» 
 «Крутой маршрут» Евгении Гинзбург — Каролла
 «Звёзды на утреннем небе» А. Галина — Клара

Театр Романа Виктюка 
 «Мадам Баттерфляй»
 «Лолита» по роману Владимира Набокова — Лолита
 «Мелкий бес» — Людмила

Театр Луны 
 «Византия» — Феодора

Роли в кино 
  — Расписание на послезавтра — Катя Шумейко
  — Личное дело судьи Ивановой — Вера Николаевна, учительница литературы
  — Не забудьте выключить телевизор — Томка
  — Мы веселы, счастливы, талантливы! — официантка
  — Выкуп — Мари
  — Оглашению не подлежит — Вера
  — Радости земные — Алла Филимонова
  — Куколка — Елена Михайловна, классный руководитель
  — Палач — Ольга
  — Танцующие призраки — Наталья Сергеевна
  — Мелодрама с покушением на убийство — Тамара Малышева
  — Катька и Шиз — Светлана Петровна
  — Макаров — Марго
1993 — Баттерфляй
1993 — Шейлок — Порция
1993 — Сотворение Адама — Нина
1993 — Раскол — Землячка
  — Я люблю — Марго
1994 — Роман в русском стиле  — Анна (озвучила Анна Каменкова)
1994 — Мсье Робина — прабабушка
1994 — Любовь, предвестие печали… — Мария
  — Экзерсис № 5 (короткометражная новелла киноальманаха «Прибытие поезда») — актриса Вера
1995 — Чёрная вуаль — Верховская

Примечания

Ссылки 
 Дебютная роль в фильме «Расписание на послезавтра» (1978)
 Биография И. Метлицкой
 

Выпускники Театрального института имени Бориса Щукина
Персоналии:Театр Современник
Персоналии:Театр Романа Виктюка
Персоналии:Театр Луны
Умершие от лейкоза
Похороненные на Троекуровском кладбище
Дети-актёры СССР